Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa y un barco auxiliar de desembarco de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Tsuta, de la Clase Momi, activo desde 1921 y hundido en 1943.
 El Tsuta, de la Clase Tachibana, activo desde 1945 y cedido a la República de China en 1947.
 El Tsuta, anteriormente USS LSSL-85, activo desde 1953, numerado LSSL-429 en 1957.